M80, M 80 bzw. M-80 steht für:

 Messier 80, Kugelsternhaufen
 M80 Radio, spanischer Radiosender
 M80 Stiletto, amerikanisches Schnellboot-Projekt
 BVP M-80, jugoslawischer Transport- und Schützenpanzer
 M80 Zolja, jugoslawisches Panzerabwehrrohr
 M80 motorway, Autobahn in Großbritannien
 Autópálya M80, ungarische Autobahn
 M-80 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan
 M80 Mine, US-amerikanische Übungsmine zur Simulation der Panzerabwehrmine M19

M80